Gorelkin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Wassiljewitsch Gorelkin (* 1889; † unbekannt), sowjetischer Botschafter
 Walentin Sacharowitsch Gorelkin (* 1937), sowjetischer Vielseitigkeitsreiter